Первая лига 1965/1966 () — 40-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1965/1966
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1965 году
Спорт в Чехословакии в 1966 году